Joan de Cardona (bisbe) (), bisbe de Barcelona (1531 - 1546)
 Joan Cardona i Lladós (Barcelona, 1877 - 1957), pintor i dibuixant que col·laborà en nombroses revistes
 Joan Cardona Romanos (Barcelona, 1967), especialista en literatura comparada
 Joan de Cardona i de Navarra (? - Ondara, 1502), Senyor de Guadalest 
 Joan de Cardona i de Pallars, Baró de Lloberola 
 Joan de Cardona i Requesens, Baró de Sant Boi, Virrei de Navarra, capità general de les galeres a Sicília i Nàpols, conseller d'estat i almirall sota les ordres de Felip II
 Joan de Cardona i Roís de Liori, comanador de l'Orde de Sant Jaume a Museros 
 Joan Baptista Cardona (València, 1511 — 1589), erudit, humanista i bisbe de Vic i Tortosa
 Joan Ramon Folc I de Cardona (1375 - 1441). Comte de Cardona i vescomte de Vilamur (1400 -1441)
 Joan Ramon Folc II de Cardona (Arbeca, 1400 - 1470), comte de Cardona i vescomte de Vilamur (1441 -1471)
 Joan Ramon Folc III de Cardona (1418 - 1486), Comte de Cardona (1471 -1486), Comte de Prades i baró d'Entença (1441-1486), vescomte de Vilamur (1471-1486)
 Joan Ramon Folc IV de Cardona (1446 - Arbeca, 1513), Comte de Cardona (1486 -1491), duc de Cardona (1491 - 1513), marqués de Pallars Sobirà (1419-12513), comte de Prades, vescomte de Vilamur (1486-1513) i baró d'Entença (1486-1513)
 Joan Cardona Méndez esportista olímpic menorquí.
 Joan Cardona Tarrés (1958) alpinista, escalador, corredor i esquiador de muntanya català